Hippomarathrum libanotis är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Wilhelm Koch och Dc. Hippomarathrum libanotis ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
libanotis